Лос Чинитос има више значења:

 Лос Чинитос (Аоме), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Чинитос (Конкордија), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Чинитос (Чоис), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Чинитос (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику